L'église Saint-Martin d'Oradour-sur-Glane peut faire référence à :
 l'ancienne église, laissée en ruines dans le village martyr après le massacre ;
 la nouvelle église, reconstruite dans le nouveau village.